Абдрашитово — название населённых пунктов в России:

 Абдрашитово — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Абдрашитово — деревня в Дуванском районе Башкортостана.

См. также 
 Абдрашитов